La Tentation de saint Antoine est le titre de nombreuses œuvres traitant du thème de la tentation d'Antoine le Grand : ce saint, retiré dans le désert d'Égypte, y subit la tentation du Diable sous la forme de visions des voluptés terrestres. Saint Antoine a soutenu saint Athanase dans sa lutte contre les Ariens et celui-ci a écrit après sa mort une Vita Antonii, qui est le point de départ de la légende: saint Athanase relate en effet les tentations du Diable qui apparaît lui-même ou envoie à l'ermite des animaux féroces qui l'assaillent. Au , s'appuyant sur saint Athanase qu'il cite, Jacques de Voragine a résumé sa vie dans La Légende dorée. De nombreux peintres se sont inspirés de ce récit. Au , Gustave Flaubert écrit trois Tentations de saint Antoine dont il ne publie que la dernière en 1874. Il s'éloigne de la tradition hagiographique en créant des hallucinations nouvelles au cours desquelles Antoine voit apparaître les religions et les hérésies des premiers siècles du christianisme. Dans la version de 1874, l'ermite retrouve sa sérénité en découvrant l'origine de la vie, sous la forme d'êtres microscopiques.

La Tentation de saint Antoine, un thème fécond pour l'art occidental 
De nos jours, avant d'être un sujet pour les chrétiens, la Tentation de saint Antoine est connue par le très grand nombre d'œuvres d'art auxquelles elle a fourni leur titre. Du Moyen Âge au , le thème donne naissance à une iconographie abondante et variée, dans laquelle les artistes redoublent d'imagination.

En peinture, la tradition la plus fréquemment illustrée consiste à situer dans un paysage le malheureux saint aux prises avec quantités de créatures démoniaques, le plus souvent monstrueuses, rivalisant de cruauté, de supplices et d'obscénités. Jérôme Bosch, parmi une quinzaine d'œuvres qu'il dédie au saint, laisse ainsi un triptyque grouillant de monstres et d'évocations fantastiques des différentes formes du mal et du péché qui accablent Antoine (v. 1501, Museu Nacional de Arte Antiga de Lisbonne). Plusieurs siècles plus tard, les surréalistes se livrent à des variations qui permettent à leur imagination fertile de s'inscrire dans cette tradition. Max Ernst et Salvador Dalí en donnent, en 1945-1946, deux versions. Dans celles de Max Ernst (Duisbourg, Wilhelm Lehmbruck Museum), le saint est terrassé et torturé par divers monstres surgis d'un lac voisin ; Dalí dans sa Tentation de saint Antoine, pour sa part, situe la scène dans un désert où Antoine, nu, brandit la croix pour lutter contre l'apparition de quatre symboles de tentations, portés par des animaux aux immenses pattes graciles qui les suspendent entre terre et ciel.

En sculpture le thème est beaucoup plus rare. À la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, un chapiteau montre le saint debout, hiératique, résistant à deux grands diables grimaçants qui tentent de lui ôter le manteau qu'il retient. Auguste Rodin, quant à lui, se limite à deux personnages, disposés à l'horizontale : saint Antoine, prostré sur le sol, encapuchonné et enveloppé dans un vêtement monastique, s'agrippe à une croix qu'il tient fermement contre son visage. Il supporte, sur son dos, un voluptueux nu féminin renversé en arrière, manifestation matérielle de la tentation qui l'assaille.

Cinéma 
 La Tentation de saint Antoine, film de Georges Méliès (1898).
 La Tentation de saint Antoine, film de Vincent Lorant-Heilbronn (1906).

Littérature 
 Une femme est un diable ou La Tentation de saint Antoine, pièce du Théâtre de Clara Gazul, de Prosper Mérimée (1825).
 La Tentation de saint Antoine, trois œuvres de Gustave Flaubert : 1849, 1856, 1874.
  est une formule célèbre du poème Jeunesse (IV) dans Les Illuminations, d'Arthur Rimbaud.
 Paul Verlaine a publié La Tentation de Saint Antoine, un fragment d'une œuvre lyrique, connue à partir d'une lettre de 1878. 
 La tentation de Saint-Antoine, pièce pour marionnettes, par Éloi Recoing.
 La tentation de saint Antoine, nouvelle de Thomas Owen, dans le recueil Pitié pour les ombres.

Musique 
 La Grande Tentation de saint Antoine, cantate de Michel de Ghelderode et Louis de Meester (1932).
 La Tentation de saint Antoine, composition de Werner Egk (1952).
 La tentación de San Antonio, opéra de Luis Jaime Cortez d'après l'œuvre de Flaubert (1999).
 La Tentation de saint Antoine de Bernice Johnson Reagon (2005).
 La Tentation de saint Antoine, mélodrame concret de Michel Chion (1984).
 Les Tentations de saint Antoine, opéra de , livret Frédérick Tristan (1993).

Arts plastiques 

 La Tentation de saint Antoine, gravure de Martin Schongauer (1470-1475).
 Le Tourment de saint Antoine, tableau de Michel-Ange d'après Schongauer (1487-1488).
 La Tentation de saint Antoine, tableau de Jérôme Bosch conservé au musée du Prado (ap. 1490).
 La Tentation de saint Antoine, triptyque de Jérôme Bosch conservé au Museu Nacional de Arte Antiga de Lisbonne (v. 1501).
 La Tentation de saint Antoine, fragment de tableau attribué à Jérôme Bosch et conservé au Nelson-Atkins Museum of Art à Kansas City (Missouri) (v. 1500-1510).
 La Tentation de saint Antoine, tableau de l'atelier ou d'un suiveur de Jérôme Bosch, conservé au musée du Prado (vers 1510-1515).
 La Tentation de saint Antoine, tableau d'un suiveur de Jérôme Bosch, conservé au musée du Prado (milieu du ).
 La Tentation de saint Antoine, retable de Matthias Grünewald (1512-1516) conservé au musée Unterlinden à Colmar.
 Tentation de saint Antoine, tableau de Joachim Patinier conservé au musée du Prado à Madrid (1520-1524).
 La Tentation de saint Antoine, tableau de Véronèse (1552).
 La Tentation de saint Antoine, estampe de Pieter van Der Heyden d'après Pieter Brueghel l'Ancien (1556), conservée à la Bibliothèque royale de Belgique.
 La Tentation de saint Antoine, tableau d'un suiveur de Pieter Brueghel l'Ancien, jadis attribué à ce dernier, conservé à la National Gallery of Art à Washington, daté vers 1550-1575.
 La Tentation de saint Antoine, tableau de Maarten de Vos (1594), conservé au musée royal des beaux-arts d'Anvers.
 La Tentation de saint Antoine, gravure de Jacques Callot (1634).
 La Tentation de saint Antoine, tableau de Joos van Craesbeeck (vers 1650), conservé au Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe.
 La Tentation de saint Antoine, tableau de Paul Cézanne (1875-1877).
 La Tentation de saint Antoine, dessin de Félicien Rops (1878).
 La Tentation de saint Antoine, sculpture (Le croupe) d'Auguste Rodin (1899-1900), Musée des beaux-arts de Lyon.
 La Tentation de saint Antoine, tableau de Max Ernst (1945).
 La Tentation de saint Antoine, tableau de Paul Delvaux (1945)
 La Tentation de saint Antoine, tableau de Salvador Dalí (1946).
 La Tentation de saint Antoine, tableau de Bernardo Parentino (1437-1531), conservé à la Galerie Doria-Pamphilj, à Rome.
 La Tentation de saint Antoine, tableau de Dominicus van Wijnen, conservé à la Galerie nationale d'Irlande, à Dublin.
 La Tentation de saint Antoine, tableau de Jan Wellens de Cock, conservé au musée national de Varsovie.
 La Légende de l'ermite ou Tentation de Saint-Antoine, quatre tableaux de Paul Ranson (1899), musée Maurice-Denis, Saint-Germain-en-Laye.
 La Tentation de saint Antoine, gravures d'Érik Desmazières (1992-1994).
 La Tentation de saint Antoine, tableau de 33m mètres de long de Claude Manesse (1935-2018).

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 
 
 
 Gisèle Séginger, Naissance et métamorphoses d'un écrivain. Flaubert et Les Tentations de saint Antoine, Paris, H. Champion, 1997. 
 Mary Orr, Flaubert's tentation: remapping nineteenth-century French histories of religion and science, Oxford university press, 2008. 
 
 
 

Religion dans l'art et la culture